Лумина може да се отнася за:

 „Лумина“, месечно арумънско списание, излизало от 1903 до 1908 година;
 „Лумина“, тримесечно арумънско списание, излизало от 1936 до 1940 година;
 Лумина, езеро в Дунавската делта.
 Лумина, село в Северна Добруджа.